Акуаскя — железнодорожная платформа Абхазской железной дороги в Очамчырском районе Абхазии. Была открыта в 1940 году как разъезд.

По состоянию на лето 2016 года пассажирское движение на платформе отсутствует.

Примечания 

Остановочные пункты Абхазской железной дороги
Остановочные пункты Закавказской железной дороги
Станции Закавказской железной дороги
Остановочные пункты Абхазии
Остановочные пункты Грузии